Библиография Юрия Александровича Никитина.

Серия «Зубы настежь»

Серия «Княжеский пир»

Серия «Мегамир»

Серия «Трое из Леса»

Серия «Троецарствие»

Цикл «Гиперборея»

Цикл «Русские идут»

Цикл «Странные романы»

Сборники рассказов

Разное

Ссылки 
 Актуальная библиография на сайте «Трансчеловек»

Никитин, Юрий Александрович